South Milford ist der Name folgender Orte: 

in den Vereinigten Staaten:
 South Milford (Indiana), im LaGrange County, Indiana
 South Milford (Massachusetts), im Worcester County, Massachusetts
 South Milford (New Hampshire), im Hillsborough County, New Hampshire
 South Milford (Ohio), im Clermont County, Ohio

in Kanada:
 South Milford (Nova Scotia), in Nova Scotia